Сезон 1989 года чемпионата мира по ралли — 17-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Календарь сезона включал в себя тринадцать этапов, стартовал 6 января в Швеции и завершился 23 ноября в Великобритании.

Первые в карьере победы одержали шведы Микаэль Эрикссон и Ингвар Карлссон, финн Пентти Ариккала и француз Ален Ориоль. А испанец Карлос Сайнс впервые поднялся на пьедестал почёта.

Обзор сезона

Команды и пилоты

Результаты этапов

Личный зачёт

Зачёт производителей

Статистика и достижения 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Подробности сезона на wrc-info.ru

1989 год в автоспорте
Сезоны WRC